Иван Милованов:
 Милованов, Иван Максимович (1766—не ранее 1823) — русский военный и государственный деятель, юрист. Генерал-майор, член Совета военного министра.
 Милованов, Иван Сергеевич (род. 1989) — российский футболист мини-футбола, нападающий сборной России.